Tabele współczynników Clebscha-Gordana używa się do dodawania stanów kwantowych operatora momentu pędu. Znak współczynników dla danego zestawy liczb  jest do pewnego stopnia dowolny i został ustalony zgodnie z konwencją Condona-Shortlego i Wignera.

Sprzężenie stanów  
Omówimy tu sposób wykorzystania tabel ze współczynnikami C-G na podstawie przypadku sprzęgania stanów o liczbach kwantowych 

(1) W kolejnych wierszach tabel podane są możliwe wartości 

(2) Współczynniki C-G dla danych wartości  i wartości  są na skrzyżowaniu kolumny z wartościami  oraz wiersza w wartościami  – podano je wytłuszczonym drukiem. Przy czym z podanych wartości liczbowych należy wyciągnąć pierwiastek kwadratowy, zostawiając ewentualny znak – przed pierwiastkiem.

Sprzężenie stanów  – dowolna liczba,  

czyli mamy:

Sprzężenie stanów

Sprzężenie stanów

Sprzężenie stanów

Sprzężenie stanów

Sprzężenie stanów

Sprzężenie stanów

Definicja 
Współczynniki Clebscha-Gordana są rozwiązaniami równań 

czyli
 

Sumowanie przebiega dla liczb  dla których każdy składnik jest nieujemny.

Dla skrócenia zapisu rozwiązania z  oraz  można obliczyć na podstawie prostych zależności
 

oraz

Zobacz też 
 izospin
 moment pędu
 spin
 współczynniki Clebscha-Gordana

Bibliografia 
 David J. Griffiths, Introduction to Elementary particles, Cambridge University Press, 2008.

Źródła zewnętrzne 
 Teoria całkowitego momentu pędu – wikibooks